Гаплогруппа A8 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 A8a
 A8a1
 A8a2
 A8b

Распространение

Сибирь 
Енисейские народы
 кеты — 5,3 % (38)

Тюркские народы
 тувинцы — 1,1 % (95)

Чукотско-камчатские народы
 ительмены — 6,5 % (47)
 коряки — 2,7 % (147)

Кавказ 
 балкарцы — 0,9 % (234 человек)
 баксанцы — 2,3 %, холамцы — 3,6 %

Палеогенетика

Бронзовый век 
Окуневская культура
 Kh18 — Итколь II | Itkol’II, kourgane 14, tombe 9 — Ширинский район, Хакасия, Россия — 2300—1800 av. J.-C — М — Q1a3a-L54 # A8.

Железный век 
Тагарская культура
ранний период (подгорновский этап)
 Tg1 — Tepsej-8 (Kurgan 10, main burial) — A8
 Tg21 — Kichik-Kyuzyur (Kurgan 4, burial 4) — A8
 Tg60 — Podgornoe ozero (Kurgan 32, burial 2) — A8
 Tg77 — Kichik-Kyuzyur (Kurgan 2, burial 4, Skeleton 1) — A8
 Tg106 — Podgornoe ozero (Kurgan 37, burial 1) — A8
 Tg120 — Podgornoe ozero (Kurgan 31, burial 1) — A8
средний период (сарагашенский этап)
 Tg102 — Kichik-Kyuzyur (Kurgan 4, burial 2, Skeleton 3) — A8
 Tg122 — Barsuchiha-6 (Kurgan 7, burial 3, Skeleton 4) — A8

 A_2 — Аржан 2 (kurgan 2, grave M5, individual 1) — Пий-Хемский кожуун, Республика Тыва, Россия — VII—VI вв. до н. э. — A8.

Пазырыкская культура
 J12_8* — Юстыд 12 (kurgan 17, individual 3) — Кош-Агачский район, Республика Алтай, Россия — IV—III вв. до н. э. — A8.

Примечания

Публикации 
2012
 
2014
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019

Ссылки 
 
 A8 — Haplogroup

Гаплогруппа A8 (мтДНК)